Пасторализм (от  — пастушеский) — тип экономики, основу которого составляет разведение домашних животных.  Этим термином обозначается форма экономического уклада, при которой общины добывают средства к существованию, используя прирученных животных и кочуя в поисках лучших пастбищ.

Пасторализм в различных вариациях встречается по всему миру. Характеристики животноводства, практики управления, социальная организация, прочие аспекты пасторализма могут варьироваться от одного места к другому и между разными социальными группами. Многие традиционные практики пасторализма также были адаптированы под давлением изменяющихся условий современного мира. В частности, это применимо к ранчо в США и животноводческим станциям в Австралии.

Другое толкование — сельский характер или стиль.

См. также 
 Аграрное общество
 Пастушеские племена

Ссылки 

Аграрное общество
Общественный строй